Алькуэскар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 108,93 км². Население — 2974 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

История 
Город основан в 830 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса